Eric bezeichnet:
 eine Variante des männlichen Vornamens Erik
 eric, eine Integrierte Entwicklungsumgebung für Python und viele weitere Programmiersprachen
 Faust Eric, einen Roman von Terry Pratchett
 Education Resources Information Center, die wichtigste englischsprachige erziehungswissenschaftliche Literaturdatenbank, betreut durch das Institute of Education Sciences des Erziehungsministeriums der USA.
 den Markennamen Eric des ehemaligen britischen Automobilherstellers P. & C. Syndicate

Eric ist der Nachname folgender Personen:
 Jovana Eric (* 1992), serbische Schachspielerin

ERiC steht für:
 ERiC, die C-Schnittstellenbibliothek des elektronischen Steuererklärungsprojektes ELSTER

ERIC steht für:
 Earnings less Riskfree Interest Charge
 European Research Infrastructure Consortium, Rechtsform zur Kooperation von Forschungsverbünden

Siehe auch:
 Erić
 Flat Eric, Werbefigur

Abkürzung